Plusieurs traités furent signés à Corbeil :
 Le traité de Corbeil en 1258 entre la France et l'Aragon
 Le traité de Corbeil en 1326 entre la France et l'Écosse